I Hope They Serve Beer in Hell (boek), een non-fictieboek van Tucker Max.
I Hope They Serve Beer In Hell (film), de verfilming ervan.